NEH ist die Abkürzung für:

 das Buch Nehemia im Alten Testament
 das Niedrigenergiehaus
 den Notarzteinsatzhubschrauber
 das National Endowment for the Humanities (staatliche Stiftung in den USA)
die Droge N-Ethylhexedron

NEH